Cet article relate le parcours de l'équipe d'Italie de football lors de la Coupe du monde de football 2014 organisée au Brésil du 12 juin au .

Effectif 
La liste des 23 joueurs retenus par le sélectionneur italien, Cesare Prandelli.

Encadrement

Qualifications

Préparations 
Italie 0-0 Irlande

Italie 1-1 Luxembourg

Fluminese 3-5 Italie

Coupe du monde

Premier tour - Groupe D

Angleterre - Italie

Italie - Costa Rica

Italie - Uruguay

Notes et références 

Italie
2014